Balina (oder Baliña) ist der Familienname folgender Personen:

 Aloysius Balina (1945–2012), römisch-katholischer Bischof von Shinyanga
 José María Baliña (* 1959), römisch-katholischer Weihbischof in Buenos Aires
 Marina Balina, russische Autorin und Hochschullehrerin an der Polytechnical Universität Leningrad